Informatie die middels een sein (teken) wordt verstuurd
Signaal (algemeen), als algemeen begrip
Signaal (ethologie), als ethologisch begrip
Signaal (muziek), een vorm van muziek, onder andere bij herdenkingen en plechtigheden gebruikelijk
Signaalsequentie, een begrip uit de moleculaire biologie
Signaal, voormalig tijdschrift Nationalistische Studentenvereniging
Signaal, Duits propagandatijdschrift in Nederland
Het Signaal, Nederlands kunsttijdschrift 
Verkorte naam van Hollandse Signaalapparaten